La Matanza ist
die Bezeichnung für ein Massaker an Bauern in El Salvador 1932, siehe La Matanza (El Salvador)
ein Partido (Verwaltungseinheit) im Ballungsraum von Buenos Aires, Argentinien, siehe Partido La Matanza
den Distrikt La Matanza in der peruanischen Provinz Morropón
eine Gemeinde auf der kanarischen Insel Teneriffa, siehe La Matanza de Acentejo
einen Ort in Kantabrien, siehe La Matanza (Kantabrien)
einen Ort in Fortuna (Murcia, Spanien), siehe La Matanza (Fortuna)
einen Ort in Santomera (Murcia, Spanien), siehe La Matanza (Santomera)

 Siehe auch
 Matanza (Begriffsklärung)